Osoby o tym nazwisku:
 Marcin Zieleniecki – polski prawnik i nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy
 Martyriusz Zieleniecki – prawosławny święty
 Sebastian Zieleniecki – polski piłkarz